Gustaf Eliasson kan avse:

Gustaf Eliasson (agronom)
Gustaf Eliasson (riksdagsman)